Alany, mondatrész, az állítmány mellett a mondat másik fő része
Alany, az a növényegyed, amelyre egy másik fajtát ráoltunk, hogy vele összeforrjon és vele együtt éljen. 
Alany, a bölcsészetben, bölcselkedő vagy működő személy, a működés alapja, mint a tárgy ellentéte.
Alany, lélektani szempontból az én tudatát nevezik alanynak, szemben e tudat egyéb tartalmával, amely tárgya a tudatnak.
Alany, logikai szempontból az alany azon alkotórésze az ítéletnek, amelyről valamit kijelentünk. 

Hasonló névvel lásd még
Adóalany
Jogalany